Tondelli – cognome italiano
Angelo Luciano Tondelli (1924-1944) – partigiano italiano
Leone Tondelli (1883-1953) – presbitero, biblista, paleografo e dantista italiano
Luciano Tondelli (1926-1945) – partigiano italiano
Pier Vittorio Tondelli (1955-1991) – scrittore, curatore editoriale, saggista, giornalista pubblicista e drammaturgo italiano